Атлетски супер гран при Катара 2017. одржан је 5. маја 2017. на стадиону Спортског центра Катар у Дохи (Катар). Ово је први од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар -1,2 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м

Скок увис

Троскок

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар -2,3 м/с

800 м

100 м препоне

3.000 м препреке

Скок мотком 

1 одустала од такмичења

Бацање кугле

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга

Атлетски супер гран при Катара
ИААФ Дијамантска лига 2017.